Bosznia-Hercegovina
 Glogovica, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Glogovica, falu Podcrkavlje községben, Bród-Szávamente megyében
 Glogovica, patak Szlavóniában, a Száva bal oldali mellékvize

 Koszovó
 Glogovica, falu Priština községben, a Prištinai körzetben

 Szerbia
 Glogovica, falu Aleksinac községben, a Niši körzetben
 Glogovica, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben

 Szlovénia
 Glogovica, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban